Nikola Ćaćić e Mate Pavić erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Henri Kontinen e Édouard Roger-Vasselin hanno battuto Jonathan Erlich e Andrėj Vasileŭski con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie 

  Henri Kontinen /  Édouard Roger-Vasselin (vincitori)
  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (secondo turno)

  Frederik Nielsen /  Tim Pütz (primo turno)
  Divij Sharan /  Igor Zelenay (primo turno)

Wildcard 

  David Goffin /  Lucas Pouille (primo turno)

  Fabrice Martin /  Gilles Simon (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2021